Jasan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jasan-dong, Gimcheon, stadsdel i Gimcheon, Norra Gyeongsang, 
 Jasan-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang,